«Go Your Own Way» — песня рок-группы Fleetwood Mac со студийного альбома 1977 года Rumours. В декабре 1976 года вышла отдельным синглом. (Это был первый сингл с вышеназванного альбома).

Песня была написана Линдси Бакингемом. Он же исполнял в этой песне лид-вокал.

Песня достигла 10 места в США (в Billboard Hot 100) и 38 места в Великобритании (в сингловом чарте UK Singles Chart).

Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Go Your Own Way» в исполнении группы Fleetwood Mac на 119 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 120 месте.

Кроме того, песня «Go Your Own Way» в исполнении группы Fleetwood Mac входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 Classic Tracks: Fleetwood Mac 'Go Your Own Way'
 

Песни 1976 года
Синглы 1977 года
Синглы Warner Bros. Records
Песни Кэрри Андервуд
Песни The Cranberries
Песни Fleetwood Mac
Песни Keane
Песни группы Wilson Phillips